Blackcomb Peak – góra w Kolumbii Brytyjskiej w Kanadzie
 Whistler Blackcomb – ośrodek narciarski w Kanadzie
 Blackcomb – nazwa kodowa systemu Windows 7